Mårtensson è un cognome di origine svedese, che significa "figlio di Mårten". La variante danese e norvegese è Mortensen. 

Può riferirsi a:
Agneta Mårtensson (n. 1989), ex nuotatrice svedese
Johan Mårtensson (n. 1989), calciatore svedese
Jörgen Mårtensson (n. 1959), orientista svedese
Olof Mårtensson, italianizzato in Olaus Martini (1557-1609), religioso e arcivescovo svedese
Tony Mårtensson (n. 1985), hockeista su ghiaccio svedese